Czesław Jakubowski (1882–1932) – podpułkownik lekarz Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i trzykrotnie Krzyżem Walecznych
 Czesław Jakubowski (1897–1920) – rotmistrz Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Medalem Niepodległości
 Czesław Jakubowski (ur. 1900) – chorąży Marynarki Wojennej, odznaczony Medalem Niepodległości, Medalem Zwycięstwa, Odznaką Pamiątkową Więźniów Ideowych i Brązowym Krzyżem Zasługi

Przypisy